Thomas Gibson (ur. 1962) – amerykański aktor telewizyjny, teatralny i filmowy
 Thomas Gibson (ur. 1982) – australijski wioślarz
 Thomas Milner Gibson – brytyjski polityk